Халилов Тагир Тагиевич (род. 22 декабря 1992, Екатеринбург, Россия)  — боксёр-муай- тай, выступавший в полулегкой весовой категории, кикбоксер. Российский боец тайского бокса, чемпион мира 2016 и интерконтинентальный чемпион 2019 среди профессионалов по версии WMC I-1. Первый и пока единственный Российский боец тайского бокса обладающими этими титулами. Расположенный на 13 строчке мирового рейтинга топ 20 WBC Muay Thai. Прозвище Samingpri (самингпрай). Тренера: в России Денис Воинов; в Таиланде Сагатпед. Команда: Ск Фаворит, Россия, Екатеринбург; Revolution gym Phuket, Thailand.

Биография 
Родился 1992 года 22 декабря в Екатеринбурге. Мать русская, отец азербайджанец. Окончил школу № 33 в 2008 году. Учился в Политехническом колледже по 2009 год. Ходил в секции карате, дзюдо, бокс, плавание, прыжки в воду, танцы. Уже в 15 лет увлекся кикбоксингом. Служил в армии 2010—2011 гг.

Спортивная карьера 
После армии Тагир начал активно заниматься, желая выступать на соревнованиях. В 19 лет он провёл свои первые соревнования, Чемпионат России в 2014 году в Севастополе по кикбоксингу, и одержал победу. Тагир стал бронзовым призёром. После чего выиграл чемпионат Свердловской области по кикбоксингу. Тогда Тагир следил за карьерой Буакхау По. Прамук и мечтал поехать тренироваться в Таиланд, на родину тайского бокса. Через пару лет Буакхау По. Прамук выиграл товарищ Тагира, Хаял Джаниев, спустя ещё пару лет Тагир выступал на одном турнире, где в главном бою выступал сам Буакхау По. Прамук.

Так же тренировался в Таиланде. В общей сложности он прожил 4 года на территории Таиланда и провёл 30 профессиональных поединков на родине тайского бокса. Завоевал два профессиональных Титула на территории Гонконга. Тайцы не могли выговорить имя Тагир и всегда называли его Тайгер. И однажды на тренировке тренер ему сказал: «Ты не Тайгер, ты Самингпрай» (по древней легенде, Самингпрай — это магическое существо, меняющее обличье человека и тигра, живущее в джунглях и обладающее большой силой). Ему понравилось происхождение этого прозвища, и теперь оно с ним. Вернувшись обратно в РФ, он так же начал успешно выступать на соревнованиях.

Ссылки 
 Официальный инстаграм Тагира Халилова
 Официальный профиль Тагира Халилова в сети ВКонтакте
 Официальный профиль Тагира Халилова в сети Facebook
 Официальный Youtube канал Тагира Халилова

Видео материал 
 Кубок России по тайскому боксу в Ижевске
 Тагир Халилов готовится к бою в родном Екатеринбурге
 Бой Awutlek M. Burapha (Thailand) VS Tagir Khalilov (Russia) 57kg
 Интервью Тагира Халилова 4 КАНАЛУ
 ОТВ о Тагире Халилове
 Бой Konkeanlek Sitpholek vs Samingpri Sitsongpeen
 THE HERO CHAMPION CHALLENGE March 18th, 2018
 MX MUAY XTREME | FULL HD | 23 มิ.ย. 60 | one31
 Бой Wanchana Sor.Suebsak (Thailand) VS Tagir Khalilov (Russia)
 Бой Supernay Chor Chanatip (Thailand) VS Tagir Khalilov (Russia)
 Бой Petchsinel (Thailand) VS Tagir Khalilov (Russia)
 Бой Khalilov Tagir (Russia) vs Sansak Sitpanancheng (Thailand)

Статьи 
 Тагир Халилов: «Чтобы найти себя, нужно попробовать все»
 Как начинал Тагир Халилов

Родившиеся 22 декабря
Родившиеся в 1992 году
Родившиеся в Екатеринбурге
Спортсмены по алфавиту
Тайский бокс